Ozark může být:
 Ozark (Alabama) – město v Alabamě v USA
 Ozark (Arkansas) – město v Arkansasu v USA
 Ozark (Kentucky) – osada v Kentucky v USA
 Ozark (Missouri) – město v Missouri v USA
 Lake Ozark – město v Missouri v USA
 Ozark County – okres v Missouri v USA
 Lake of the Ozarks – jezero v Missouri v USA
 Ozark Plateau – tabulovitá plošina ve státech Missouri, Arkansas a Oklahoma v USA
 Ozark (seriál) – americký televizní seriál z let 2017–2022
 Ozark Henry – belgický hudebník